Bachman-Turner Overdrive (BTO) – gruppo musicale canadese
 Bachman-Turner Overdrive – album dei Bachman-Turner Overdrive del 1973
 Bachman-Turner Overdrive – album dei Bachman-Turner Overdrive del 1984